Готфрид I:
 Готфрид I (ок. 935/940 — после 998) — граф в Бидгау и Метингау, граф Вердена, маркграф Энама и Антверпена, граф Эно.
 Готфрид I (ок. 965—1023) — граф Вердена, герцог Нижней Лотарингии.
 Готфрид I (ок. 925/935 — 964) — граф Эно (Геннегау), вице-герцог Нижней Лотарингии.
 Готфрид I (Бородатый, Смелый, Великий; ок. 1060—1139), граф Лувена и ландграф Брабанта, герцог Нижней Лотарингии и маркграф Антверпена (под именем Готфрида V).
 Готфрид I фон Куик (1101/1108 — до 1162) — граф Арнсберга с 1130 года.